Мериньяк () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта
 Мериньяк () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта
 Мериньяк () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда